La dénomination région peut désigner :

 une zone géographique relativement étendue d'un pays (Île-de-France par exemple) ou d'un continent (Europe de l'Est par exemple).
 une subdivision territoriale, correspondant à un niveau de division administrative, sans nécessaire cohérence d'un pays à l'autre.

Régions (subdivision territoriale) selon pays d'Europe :
 la Commission européenne a décomposé l'Europe en régions appelées aussi « Nomenclature d'unités territoriales statistiques » (NUTS) :
 NUTS 1 : de  d'habitants (en France, ce sont les zones d'études et d'aménagement du territoire ou ZEAT),
 NUTS 2 : de  (en France, ce sont les régions administratives),
 NUTS 3 : de  (en France, ce sont les départements);
 l'Angleterre est divisée en neuf régions ;
 la Belgique est composée de trois régions : Région flamande, Région wallonne, Région de Bruxelles-Capitale ;
 le Danemark est composé de cinq régions ;
 la France est composée de dix-huit régions dont treize en métropole et cinq outre-mer ; la région française en tant que collectivité territoriale est traitée dans l'article Région (collectivité territoriale française) ;
 la Grèce est composée de treize régions administratives appelées périphéries ;
 l'Islande est composée de huit régions administratives, les landsvæði ;
 l'Italie est composée de vingt régions, dont cinq à statut spécial ;
 la République tchèque est composée de treize régions administratives (kraje) ;
 la Slovaquie est composée de huit régions (kraje) ;
 la Suisse voit deux de ses cantons, Neuchâtel et les Grisons, posséder des régions ayant un rôle différent, voir Régions du canton de Neuchâtel et Régions du canton des Grisons ;

Régions (subdivision territoriale) selon pays d'Afrique :
 le Burkina Faso est composé de treize régions ;
 le Cameroun est composé de dix régions ;
 la Côte d'Ivoire est composée de dix-neuf régions ;
 l'Éthiopie est composée de neuf régions auxquelles s'ajoutent deux villes-régions ;
 la Guinée est composée de huit régions administratives ;
 le Maroc est composé de douze régions (seize de 1997 à 2015) ;
 l'Ouganda est composé de quatre régions ;
 la Tanzanie est composée de vingt-six régions ;
 le Togo est composé de cinq régions.

Autres pays :
 le Pérou est composé de vingt-cinq régions ;
 les Philippines sont divisées en dix-sept régions ou rehiyon ;
 le Québec est composé de dix-sept régions administratives ;

Voir aussi

Articles connexes 
 Régional (compagnie aérienne européenne)
 Régions (chaîne de télévision française disparue)
 Conseil des communes et régions d'Europe
 Écorégion
 Administration territoriale
 Code de région (appliqués aux disques, DVD, Blu-ray, logiciels, ainsi qu'à la télédiffusion, services Internet… voir : Gestion des droits numériques)

Lexique de la géographie
Administration territoriale par type